1. hokejová liga SR 2005/2006 byla třináctou sezónou 1. hokejové ligy na Slovensku, které se zúčastnilo 12 týmů. Vítězem ligy se stal tým HC 05 Banská Bystrica (Zvolen B), který ve finále playoff porazil tým HKm Humenné 4:0 na zápasy. Obě mužstva však působila jako B-týmy, a tak místo nich postoupil do baráže o Slovnaft extraligu tým HC VTJ Telvis Topoľčany (poražený semifinalista lépe umístěný po základní části). V baráži o extraligu s týmem MHC Martin však neuspěl a prohrál 0:4 na zápasy.

Baráže o 1. ligu se účastnil klub HK Levice, který prohrál s týmem HK Ružinov 99 Bratislava 0:2 na zápasy. Od následující sezóny se liga rozšířila na 16 účastníků. Do ligy tak postoupili HK Ružinov 99 Bratislava (kteří si vybojovali účast ve zmíněné baráži), HK Lokomotíva Nové Zámky a HKm Detva, která se stala farmou Zvolenu a dodatečně i MHK Ružomberok.

Základní část

Playoff

Pavouk

Čtvrtfinále 

 HC 05 Banská Bystrica – HK Lietajúce kone Prešov 4:1 (2:1, 5:0k, 1:2, 4:1, 2:0)

 HC VTJ Telvis Topoľčany – MšHK Prievidza 4:1 (3:0, 6:1, 3:7, 5:4sn, 3:1)

 HK Spišská Nová Ves – HK 95 Považská Bystrica 2:4 (3:2, 0:5, 2:3, 2:7, 5:3, 3:5)

 HKm Humenné – HC ŠHK 37 Piešťany 4:3 (11:3, 8:2, 2:5, 1:3, 3:1, 4:5sn, 5:3)

Semifinále 

 HC 05 Banská Bystrica – HK 95 Považská Bystrica 4:3 (3:2, 5:3, 0:2, 2:6, 3:5, 4:2, 5:0)

 HC VTJ Telvis Topoľčany – HKm Humenné 1:4 (5:4, 1:5, 5:6sn, 2:3PP, 4:8)

Finále 

 HC 05 Banská Bystrica – HKm Humenné 4:0 (5:3, 5:1, 4:2, 3:2)

Baráž o 1. ligu 

 HK Levice – HK Ružinov 99 Bratislava 0:2 (1:6, 4:7)

Baráž o extraligu 

 MHC Martin – HC VTJ Telvis Topoľčany 4:0 (4:1, 2:1sn, 9:3, 5:2)

1. hokejová liga SR
Lední hokej v roce 2005
Lední hokej v roce 2006